Галин Диянов Димов (роден на 29 октомври 1990 г. в Бургас) е български футболист, полузащитник, който играе за Нефтохимик. Син е на Диян Петков и брат близнак на Пламен Димов, който също е футболист.

Статистика по сезони

Източници 

Български футболисти
Родени през 1990 година
Родени в Бургас
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Поморие
Футболисти на Хасково
Футболисти на Добруджа (Добрич)
Футболисти на Несебър